

Letteratura 
 Senza luce – romanzo di fantascienza di C.A. Higgins (2015)

Musica 
Senza luce (cover italiana di A Whiter Shade of Pale) può riferirsi a:
 Senza luce – singolo dei Dik Dik (1967)
 Senza luce – singolo di Fausto Leali (1967)
 Senza luce – singolo di Wess (1967)

Pagine correlate 
 A Whiter Shade of Pale (disambigua)